Thule (oudheid), de benaming voor het uiterste noorden in de Oudheid.
 Qaanaaq, een plaats in Groenland die vroeger Thule werd genoemd.
 Thule Air Base, de Amerikaanse luchtmachtbasis in Groenland.
 Thulecultuur, een vroegere inuitgroep.
 Thule (fictief land), een fictief land, gebruikt in de boekenreeks Kinderen van Moeder Aarde, geschreven door Thea Beckman.
 Thule-Gesellschaft, een occult-racistische organisatie.
 Thule (bedrijf), een Zweedse firma van trekhaken, trailers, out-door- en kampeermateriaal ook gevestigd in België en Nederland.
 Thule (bier), een IJslandse pils.

Zie ook 
 Tule (doorverwijspagina)
 Thüle (doorverwijspagina)